Rybníky est un toponyme qui peut désigner :

Rybníky, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Rybníky, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie